Gustav Mahler (1860–1911) osztrák zeneszerző, karmester

 Mahler, családnév
 Mahler (1974) Ken Russell filmje
lásd még
 4406 Mahler